

События 
 Консулы Гней Корнелий Сципион Гиспалл (патриций) и Квинт Петилий Спурин (плебей). Смерть Г. Корнелия. Избран консулом Гай Валерий Левин. К. Петилий убит.

Китай 
 Договор «Мира и родства» между Хань и Хунну.

Великая Степь 
 Юэчжи разбиты хуннами.

Бактрия 
 Переворот Эвкратида.
 Середина 170-х годов — Кризис в Греции. Несколько городов ограбили соседние города. Этоляне объявили амнистию для того, чтобы по возвращении нескольких сот изгнанников перебить их и завладеть их имуществом.
 Середина 170-х годов — Смерть Клеопатры I Сирийской, сестры Селевка IV. Сменившие её, опекуны Птолемея VI Филометора предпринимают неудачные попытки вернуть Келесирию у Селевка IV.

Скончались 
 Гней Корнелий Сципион Гиспалл
 Квинт Петилий Спурин
 Клеопатра I
 Фрияпатий (Приапат)

См. также

Примечания